The Blossoms (Бло́ссомз) — американская женская вокальная группа, основанная в Лос-Анджелесе, Калифорния. В 1960-е годы была высококотирующейся бэк-вокальной группой, которую можно было слышать на множестве хитов известных исполнителей. Тем не менее на наклейки пластинок имя группы не попадало.

В настоящее время группа наиболее известна как настоящий исполнитель хита группы The Crystals «He’s a Rebel», поднявшегося в 1962 году на первую строчку американского национального чарта. Началась история с того, что продюсер Фил Спектор вернулся в Лос-Анджелес с найденной им новой песней, которая, как он считал, станет хитом номер один. Он очень боялся, что кто-то может его опередить и записать её первой, но девушки The Crystals в тот момент находились в Бруклине и из-за боязни полётов прилететь к нему в Лос-Анджелес не захотели. Его партнёр Лестер Стил порекомендовал ему бэк-вокальную группы The Blossoms. The Blossoms (вместе с тенором Бобби Шином) песню записали, но даже представить себе не могли, что та увидит свет под чужим именем.

После успеха «He’s a Rebel» Спектор подписал с Дарлин Райт контракт, но она никогда не знала, под чьим именем та или иная песня будет выпущена. Так, Бобби Шин записывал песни с The Blossoms на бэк-вокале, но пластинки издавались от имени некой группы Bob B. Soxx and the Blue Jeans. И, например, в 1963 году The Blossoms опять записали песню за группу The Crystals, «He’s Sure the Boy I Love» (11 место в США).

Надо сказать, что Фил Спектор попытался сделать звезду и из самой Дарлин Райт (придумав ей псевдоним Дарлин Лав), но под своим именем она была совсем не так успешна (по меркам же Фила Спектора и подавно).

Потом несколькими годами позже (уже не с Филом Спектром, а на лейбле Reprise) и группе целиком удавалось попадать в чарты под собственным названием, но места были также невысокие.

Состав

Самый известный состав (прибл. 1964—1974) 
 Дарлин Лав () (1958—1974)
 Фанита Джеймс () (1954—1990, 2000 — наст. время)
 Джин Кинг () (1964—1983)

Все участницы за всё время 
 Фанита Джеймс () (1954—1990, 2000 — наст. время)
 Глория Джонс () (1954—1962, 2000 — наст. время)
 Аннетт Уильямс () (1954—1960)
 Нанетт Уильямс () (1954—1958)
 Джуэл Коббс () (1954)
 Пет Ховард () (1954)
 Дарлин Лав () (1958—1974)
 Грэйша Ницше () (1962—1964)
 Эдна Райт () (1962—1964)
 Карлин Уиллис () (1962—1964)
 Джин Кинг () (1964—1983)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 История The Blossoms  на сайте AllMusic
 История The Blossoms  на сайте History of Rock

Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Ритм-энд-блюзовые группы США
Гёрл-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1954 году
Поп-группы США
Исполнители Bell Records